Dimitrow (bułg. Димитров) – bułgarskie nazwisko
 
 Dymytrow – dawnia nazwa miasta Myrnohrad na Ukrainie, w obwodzie donieckim

Zobacz też 
 Dimitrov